De Belgische Supercup van het seizoen 1997/98 vond plaats op zaterdag 8 augustus 1998 in het Jan Breydelstadion. Kampioen Club Brugge nam het op tegen Bekerwinnaar KRC Genk. Door de erg strenge veiligheidsmaatregelen kwamen er slechts zo'n 1.700 supporters opdagen.

De landskampioen won met 2-1, het was de negende Supercup voor blauw-zwart.

Wedstrijddetails 

De middenvelder Arnar Viðarsson lag in deze periode niet onder contract bij KRC Genk. Hij legde tests af bij Genk, maar bleef uiteindelijk bij KSC Lokeren. Viðarsson verscheen dus wel nog als speler van Genk in de Supercup van 1998.

Supercup voetbal België
Voetbal in 1998
Sportevenement in Brugge